Брегг Вільям

 Вільям Лоренс Брегг (* 1890 — † 1971) — англійський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1915) року спільно зі своїм батьком Вільямом Генрі Бреггом
 Вільям Генрі Брегг (* 1862 — † 1942) — британський фізик, основоположник рентгеноструктурного аналізу, лауреат Нобелівської премії з фізики (1915), разом з сином Вільямом Лоренсом Бреггом
Сторінки зі списками однофамільців-тезок